Erik De Clercq (ondernemer), een Belgische politicus en ondernemer
Erik De Clercq (viroloog), een Belgische viroloog

Gerelateerde begrippen:
Eric De Clercq, een voormalig Belgisch beroepswielrenner